Název Podolí má více obcí:
 Podolí (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Podolí (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Podolí (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Podolí (okres Vsetín) – obec v okrese Vsetín
 Podolí (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Bílé Podolí – obec v okrese Kutná Hora
 Podolí I – obec v okrese Písek

Podolí je název místních částí:
 Podolí (Bělá pod Bezdězem) – čtvrť města Bělá pod Bezdězem v okrese Mladá Boleslav
 Podolí (Borač) – část obce Borač v okrese Brno-venkov
 Podolí (Bouzov) – část obce Bouzov v okrese Olomouc
 Podolí – čtvrť města Hradec nad Moravicí v okrese Opava
 Podolí (Jankov) – část obce Jankov v okrese Benešov
 Podolí (Kolinec) – část obce Kolinec v okrese Klatovy
 Podolí (Letovice) – část města Letovice v okrese Blansko
 Podolí (Mělník) – část města Mělník
 Podolí (Mnichovo Hradiště) – část města Mnichovo Hradiště v okrese Mladá Boleslav
 Podolí (Mohelnice) – část města Mohelnice v okrese Šumperk
 Podolí (tvrz)
 Podolí – čtvrť obce Mšené-lázně v okrese Litoměřice
 Podolí (Olbramovice) – část obce Olbramovice v okrese Benešov
 Podolí (Praha) – katastrální území a čtvrť Prahy u Vltavy mezi Vyšehradem a Braníkem. Podle ní jsou pojmenovany
 Plavecký stadion Podolí
 Podolská vodárna
 Podolský přístav
 Podolí (Prachatice) – část města Prachatice v okrese Prachatice
 Podolí II – část obce Předotice v okrese Písek
 Podolí (Radomyšl) – část obce Radomyšl v okrese Strakonice
 Podolí (Ratibořské Hory) – část obce Ratibořské Hory v okrese Tábor
 Podolí (Rožďalovice) – část obce Rožďalovice v okrese Nymburk
 Podolí – čtvrť obce Svijany v okrese Liberec
 Podolí (Telč) – část města Telč v okrese Jihlava
 Podolí (Vojkov) – část obce Vojkov v okrese Benešov

Podolí je také název historického regionu:
 Podolí – historický region na dnešní Ukrajině

Podobné názvy 
 Podol

Externí odkazy